Castagnetti ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Castagnetti (1943–2009), italienischer Schwimmer und Schwimmtrainer
 Giacomina Castagnetti (* 1925), italienische Widerstandskämpferin
 Gianna Castagnetti (* 1926), italienische Grafikerin und Malerin
 Michele Castagnetti (* 1989), italienischer Fußballspieler
 Pierluigi Castagnetti (* 1945), italienischer Politiker, Mitglied der Camera dei deputati, MdEP